Китайски квартал може да се отнася за:

 китайски квартал – населен от китайци квартал, който се намира извън Китай
 Китайски квартал – филм на Роман Полански от 1974 г.
 Китайски квартал (Чайнатаун) – квартал на Сан Франциско